Соревнования по хафпайпу в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.

Все прошли в Сайприсс Маунтейн. С 12:30 до 14:05 и с 16:00 до 17:00 по местному времени (UTC-8) пройдут квалификация и полуфинал, и с 18:00 до 19:00 финал.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Результаты